Illicium kan avse:
Illicium (växter) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter som ingår i familjen stjärnanisväxter
Illicium (marulk) – den till ett "metspö" ombildade första ryggfenstrålen hos marulkartade fiskar